Канто́н может означать:

География 
 Кантон — территориально-административная единица в некоторых странах:
 Кантоны Швейцарии — единицы административного деления 1-го уровня;
 Кантоны Люксембурга — административные единицы 2-го уровня;
 Кантоны Франции — административные единицы 3-го уровня;
 Кантоны Федерации Боснии и Герцеговины — единицы территориального деления 1-го уровня;
 Кантоны Боливии — административные единицы 3-го уровня;
 Кантоны Эквадора — административные единицы 2-го уровня;
 Кантоны Коста-Рики — административные единицы 2-го уровня;
 в 1920-е—1930-е годы кантоны имелись в некоторых автономных республиках и областях РСФСР;
 Кантон — военно-территориальная единица в Башкиро-мещерякском войске;
 Кантон — особый полковой округ (военно-территориальная единица) в Пруссии, существовавший в XVIII веке.
 Кантон — старое европейское название города Гуанчжоу на юге Китая.
 Кантон — атолл в архипелаге Феникс (Кирибати).
 Кантон — город в штате Массачусетс, США.
 Кантон — город в штате Миннесота, США.
 Кантон — тауншип в штате Миннесота, США.
 Кантон — город в штате Огайо, США.
 Кантон — город в штате Техас, США.
 Кантон-Коммуна — село в Благовещенском районе Амурской области, Россия.

Другое 
 Кантон в вексиллологии — название верхнего левого поля флага, то же, что и крыж.
 Кантон в компьютерной игре Morrowind — двух-, трёх- или четырёхъярусное здание города Вивек.
 Кантон — устаревшее написание английской фамилии  ().

См. также 
 Кантонисты
 Восточные кантоны — историко-культурный регион в канадской провинции Квебек.
 Подкантон
 Полукантон